Endless Legend — компьютерная игра в стиле фэнтези и в жанре пошаговая 4X-стратегия, созданная Amplitude Studios и изданная Iceberg Interactive для Microsoft Windows и macOS в сентябре 2014 года. Целью партии является достижение территориального, научного или дипломатического превосходства. Игра получила шесть основных дополнений — Guardians, Shadows, Shifters, Tempest, Inferno, Symbiosis.

Разработка 
Фракция Культистов была придумана членами сообщества Games2Gether, созданного Amplitude Studios.

Дополнения 
В октябре 2016 г. вышло дополнение Tempest (рус. Буря), добавившее новую основную (Моргоры) и малую (Фоморы) фракции и внёсшее серьёзные изменения в игре на морских и прибрежных территориях.

В августе 2018 года вышло разработанное аргентинским разработчиком NGD Studios и Amplitude Studious дополнение Inferno, добавившее новую основную фракцию Капаку и внёсшее изменения в баланс и интерфейс, к которым относится новый игровой режим Затмений Праха.

24 января 2019 года вышло разработанное NGD и Amplitude дополнение «Symbiosis», добавившее новую основную фракцию Микара и новую игровую механику в виде Орканов. Эти сильные существа периодически выходят из подземелий на поверхность и подчиняют себе целые регионы, игроки могут уничтожить или подчинить этих существ.

Сюжет 
Действие разворачивается на планете Аурига в той же игровой вселенной, что и в играх Endless Space и Dungeon of the Endless. Каждая из рас имеет собственную сюжетную ветвь, основанную на квестах.

Игровой процесс 
В качестве игровой валюты используется Прах. Также есть очки престижа и исследований.

Карта мира разделена на крупные регионы - провинции, в каждой из которых может быть только один город и 1-3 поселения младшей расы. При получении контроля над ней игрок получает доступ ко всем её полезным ископаемым. Города в дальнейшем могут расширяться за счёт возведения новых районов. В океанах расположены морские крепости, контроль над которыми даёт игроку контроль над этим пространством (по аналогии с наземной провинцией) и получение разнообразных бонусов. На морских клетках действуют погодные эффекты (бури, дожди, туман), влияющие на проходящие корабли и юниты во время морских битв.

На игровой процесс влияет местная природа, имеющая два времени года — лето и зиму, — влияющие как на войска, так и на генерацию ресурсов. Через определённое количество ходов на Ауриге наступает зима, оказывающая отрицательное влияние на многие аспекты игры.

Важную роль играет дипломатия, совершение какого-либо поступка в этой сфере стоит определённую сумму дипломатических очков. В игре существует шесть технологических эпох, достижение которых возможно после изучения заданного числа улучшений. Неизвестные знания из уже изученных эпох можно обрести и на более поздних этапах, но их цена будет уже больше.

Боевая система сходна с Endless Space. Сам бой разделён на несколько фаз: подготовительную, приказную и активную. Игрок может расставить отряды (собственные войска из пехоты, стрелков/магов, конницы/авиации и подразделений союзных младших рас) и указать цели для нападения, очередность зависит от показателей инициативы. Игрок также может создать собственные виды войск, используя встроенный менеджер. Герои способны управлять армиями и городами, за счёт чего получают опыт, новые умения и возможность применять броню и артефакты.

Игровые фракции 
Пользователю доступно тринадцать игровых рас, существенно отличающихся по способу ведения игры и обладающих уникальными механиками:

 Аллаи () — появились в дополнении «Shifters», меняют свои способности в зависимости от сезона.
 Владыки праха () — средневековое общество, с сильно развитыми понятиями о рыцарстве и чести. В результате катаклизма утратили человеческий облик, продолжив существование в виде духов в собственных доспехах. Живут за счёт потребления Праха.
 Дикие ходоки () — бывшие жители лесов, добившиеся единения с окружающим миром, которое активно используют для создания городов и в военном искусстве.
 Драккены () — драконообразная раса, имеющая преимущества в науках и дипломатии за счёт своей долгой истории.
 Забытые () — появились в дополнении «Shadows», активно применяют шпионаж.
 Капаку () — вынужденные покинуть свою родную вулканическую планету, Капаку прибыли на Ауригу с твердым намерением создать здесь рай огня и пепла.
 Кочевые кланы () — народ путешественников и купцов, основавших собственные города на спинах гигантских скарабеев. Сторонники миролюбивой политики, из-за чего не способны объявлять войны.
 Культисты () — секта Культа Вечного Конца, управляемая древними существами эпохи Вечных. Поклялись уничтожить следы Вечных на этой планете.
 Микара () — раса разумных грибов, распространяющих своё влияние с помощью мицелия.
 Моргоры  () — морские создания, которые хотят захватить сушу. Владеют телепатией, с помощью которой могут подчинять своей воле других созданий.
 Неистовые маги () — народ магов и волшебников, использующих собственные страдания для наложения разнообразных заклинаний. Единственные могут применять заклинания на глобальной карте, а также влиять на население с помощью обелисков.
 Некрофаги () — рой ненасытных существ, рассматривающий все остальные расы в качестве пищи.
 Хранители () — потомки космических поселенцев, активно применяют продвинутые технологии.

Также игрок может создать собственную фракцию, используя юниты и историю уже имеющихся.

Помимо них существуют малые расы, поселения которых после присоединения дадут определённое преимущество и боевого юнита. Игрок может завоевать их или договориться о союзе через дипломатию.

Приём 
Обозреватель сайта 3DNews Daily Digital Digest Алексей Апанасевич дал игре 8.6 баллов из 10 возможных, отметив хорошую графику и музыкальное сопровождение, а также интересный игровой процесс. К недостаткам были отнесены её относительная сложность и редкие технические проблемы

Рецензент журнала Игромания Станислав Степанченко оценил игру на 8 баллов. Из положительных сторон им были упомянуты сюжет и сеттинг, а также система технологического развития. К отрицательным сторонам он отнёс безликость героев и тактический режим боёв.

Игра стала выбором редакции сайта itc.ua за сентябрь 2014 года. Дополнение «Tempest» получило от автора сайта Олега Данилова 4,5 балла.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт игры

Компьютерные игры, разработанные во Франции
Глобальные стратегии
Пошаговые стратегии
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Компьютерные игры на шестиугольных ячейках
Игры на движке Unity
Компьютерные игры 2014 года
Игры для Windows
Игры для macOS
4X-игры
Компьютерные игры, изданные Iceberg Interactive
Steam-игры